Српска лига Београд у сезони 2010/11. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига од ове сезоне броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

За сезону 2010/11.
ОФК Младеновац из Младеновцаа је првак Српске лиге Београда. Дао је 54, а примио 16 гола, гол разлика 38 гола и освојио 66 бодова.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 55.600 посетилаца, што чини просек од 249 гледалаца по утакмици, 1.917 по колу, односно 3.475 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб Ковачевац (Ковачевац) 6.350, а најмање имао је клуб Палилулац (Крњача) 1.350 гледалаца.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 992 жута и 57 црвена картона, или просечно 34,97 картона по колу, 65,56 картона по клубу и по утакмици 4,37 картона.

Голгетер  Српске лиге Београд проглашен је Жељко Грујичић из фудбалског клуба OFK Младеновац из Младеновца са 18 голова.

За сезону 2011/12.

Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 2009/10. следећи клубови су у овој променили ранг:
 БАСК се као првопласирани тим из Српске лиге Београд преселио у Прву лигу Србије.
 Железничар Београд је као најлошије пласирани тим Српске лиге Београд такмичење наставио у Београдској зони. 
 Жарково и Балкан Миријево су као најбоље пласирани тимови Београдске зоне изборили место у Српској лиги Београд.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 90.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|

|- bgcolor= FFFFFF
|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 1. Балкан
|style="text-align: center" | МиријевоЗвездараБеоград

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 2. Београд
|style="text-align: center" | КарабурмаПалилулаБеоград 
 
|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 3. Дорћол
|style="text-align: center" | ДорћолСтари градБеоград 
 
|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 4. ОФК Жарково
|style="text-align: center" | ЖарковоЧукарицаБеоград 
|- bgcolor= FFFFFF 
|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 5. Графичар
|style="text-align: center" | БеоградСавски венац

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 6. Вождовац
|style="text-align: center" | БеоградВождовац

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 7. Хајдук
|style="text-align: center" | БеоградЗвездара
 
|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 8. Палилулац
|style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград 
|- bgcolor= FFFFFF 
|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 9. ОФК Младеновац
|style="text-align: center" | Младеновац

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 10. Ковачевац
|style="text-align: center" | КовачевцаМладеновац

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 11. Раднички
|style="text-align: center" | ОбреновацОбреновац

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 12. Синђелић
|style="text-align: center" | ШумицеВождовацБеоград   
|- bgcolor= FFFFFF 
|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 13. Сопот
|style="text-align: center" | СопотСопот

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 14. Срем
|style="text-align: center" | ЈаковоСурчин

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 15. Ресник
|style="text-align: center" | РесникРаковица

|style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | 16. Шумадија
|style="text-align: center" | ЈагњилоМладеновац 
|}

Резултати по колима (број гледалаца и играч утакимце)
<div style="width:1280px; height:791px; overflow-y:auto; margin:0 left; border:0 solid #bbb;">

{| style="width:100%;"
|-
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

| style="width:20%; vertical-align:top;"|
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em"  style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:100%; border:1px solid lightgreen;"
|-
| colspan="5"  style="background:#dcdbd6; border:1px solid lightgreen; text-align:center;"|5. коло, 12. септембра 2010. 
|- align=right
|align=left|ОФК Младеновац — Београд (11. сеп.)||1:0||(500)
|- align=right
||  Жељко Грујичић', ОФК Младеновац||(8)||
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left|Ресник — Синђелић (Београд)||0:3||(?)
|- style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
||  Ненад Јовановић, Синђелић||(9)||   
|- align=right
|align=left|Раднички (Обреновац) — Срем (Јаково)||2:2||(300)
|- align=right
||  Предраг Јовић, Раднички||(7)||     
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left|Графичар (Београд) — Палилулац (Крњача)||0:0||(300)
|- style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
||  Марко Милошевић, Графичар||(7,5)||    
|- align=right
|align=left|Ковачевац — Балкан (Миријево)||0:1||(400)
|- align=right
||  Иван Јаковљевић, Балкан||(7,5)||    
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left|Сопот — Дорћол (Београд)||2:0||(250)
|- style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
||  Лишчевић, Сопот||(7,5)||   
|- align=right
|align=left|Хајдук (Београд) — ОФК Жарково||3:2||(500)
|- align=right
||  Миљан Вукадиновић, Хајдук||(8)||     
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|align=left|Шумадија (Јагњило) — Вождовац (Београд)||3:1||(200)
|- style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
||  Ненад Симић, Шумадија||(8)||   
|-  style="background:#c0ffc0; text-align:right;"
|| || || 
|}
| style="width:20%; vertical-align:top;"|

|}

</div>

 Играчи утакмице по клубовима
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;"|
|----- align="right"
!#||style="text-align: center" colspan="2"|Клуб|||| 
|----- align="center"	
|1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Балкан, Миријево||15||9
|----- align="center"	
|2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |  Београд, Београд||13||9
|----- align="center"	
|3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Дорћол, Београд||12||7
|----- align="center"	
|4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | ОФК Жарково, Жарково||13||9
|----- align="center"	
|5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Графичар, Београд||15||4
|----- align="center"	
|6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Вождовац, Београд||11||8
|----- align="center"	
|7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Хајдук, Београд||15||8
|----- align="center"	
|8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Палилулац, Крњача||12||6
|----- align="center"	
|9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | OFK Младеновац, Младеновац||22||10
|----- align="center"	
|10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Ковачевац, Ковачевац||15||10
|----- align="center"	
|11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Раднички, Обреновац||15||10
|----- align="center"	
|12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Синђелић, Београд||14||5
|----- align="center"	
|13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сопот, Сопот||13||10
|----- align="center"	
|14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Срем, Јаково||20||14
|----- align="center"	
|15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Ресник, Ресник||7||5
|----- align="center"	
|16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Шумадија, Јагњило||17||8
|- style="background: #dcdbd6"	
!style="text-align: right"colspan="3"|Укупно:||style="text-align: center"|229||style="text-align: center"|132|}

	

Посећеност утакмица 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола 
Тим кола

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима 164 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Радничког (Обреновац) и Сопот (Сопот) по 14 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из Радничког (Обреновац) 5 различитих играча је проглашено за играча кола.
Најбољи голгетер Српске лиге Београд Жељко Грујичић из фудбалског клуба OFK Младеновац из Младеновца 8 пута се нашао у тиму кола, а једном је био играч кола.

 Голгетер Српске лиге Београд
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
! ||Име и презиме||colspan="2" style="text-align:center;"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
| align=center|1.||align=left |Жељко Грујичић||align=center|  ||OFK Младеновац, Младеновац||align=center|18|-	
|rowspan="3" style="text-align:center;"|2.||align=left |Бранежац||align=center||| Ковачевац, Ковачевац||rowspan="3" style="text-align:center;"|11
|-	
|align=left |В. Савић||align=center|  || Графичар, Београд
|-	
|align=left |Јовановић||align=center||| Синђелић, Београд
|-	
|rowspan="3" style="text-align:center;"|3.||align=left |Павковић||align=center||| OFK Младеновац, Младеновац||rowspan="3" style="text-align:center;"|9
|-	
|align=left |Јаковљевић||align=center|||Балкан, Миријево
|-	
|align=left |Радосављевић||align=center|||Дорћол, Београд
|-		
|align=right|...|| || || ||					
|}

Резултати
{| style="font-size:90%; text-align:center;" class="wikitable"
!style="text-align: right"|#!! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"|Балкан, Миријево                                
|style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#C0FFC0;"|2:1
|style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|3:1||style="background:#C0FFC0;"|3:0||style="background:#FFFACD;"|0:0
|style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFE4E1;"|0:1
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFE4E1;"|3:4||style="background:#FFFACD;"|1:1

|-! style="background:#F0F0F0;"
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |  Београд, Београд
|style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFE4E1;"|0:1
|style="background:#C0FFC0;"|3:0||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#C0FFC0;"|4:1||style="background:#FFFACD;"|0:0
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|3:2|| 
|style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFE4E1;"|2:3||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2

|-
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Вождовац, Београд
|style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#FFFACD;"|2:2
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|2:0
|style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|2:1
|style="background:#FFE4E1;"|0:3||style="background:#C0FFC0;"|3:0||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2
 
|-! style="background:#F0F0F0;"
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Графичар, Београд
|style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|5:1||style="background:#DCDBD6;"|XXX|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|3:0||style="background:#FFE4E1;"|1:2
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|5:0||style="background:#FFFACD;"|0:0
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFE4E1;"|0:2

|-
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Дорћол, Београд
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|2:1
|style="background:#DCDBD6;"|XXX|| ||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2
|style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|3:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|2:2
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0
 
|-! style="background:#F0F0F0;"
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"|Жарково, Жарково
|style="background:#FFFACD;"|2:2||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|3:0
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#C0FFC0;"|4:0||style="background:#C0FFC0;"|2:1
|style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFFACD;"|0:0 
 
|-
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Ковачевац, Ковачевац
|style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#C0FFC0;"|4:1||style="background:#C0FFC0;"|4:0||style="background:#FFFACD;"|1:1
|style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#FFFACD;"|1:1
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFFACD;"|3:3||style="background:#C0FFC0;"|6:1||style="background:#C0FFC0;"|2:1
|style="background:#FFE4E1;"|1:3||style="background:#C0FFC0;"|5:2||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|0:0

|-! style="background:#F0F0F0;"
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | OFK Младеновац, Младеновац
|style="background:#C0FFC0;"|4:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|5:0||style="background:#C0FFC0;"|4:2
|style="background:#C0FFC0;"|3:2||style="background:#FFFACD;"|2:2||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#FFFACD;"|: ||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|5:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFFACD;"|1:1
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0

|-
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Палилулац, Крњача 
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0
|style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|3:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2
|style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|2:1
|style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#FFE4E1;"|1:3

|-! style="background:#F0F0F0;" 
!10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Раднички, Обреновац ||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|4:1
|style="background:#C0FFC0;"|4:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|1:1
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|6:0||style="background:#FFE4E1;"|0:3
|style="background:#C0FFC0;"|3:2||style="background:#FFFACD;"|2:2||style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#C0FFC0;"|3:0
 
|-! 
!11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Ресник, Ресник
|style="background:#FFE4E1;"|0:3||style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#FFE4E1;"|0:3||style="background:#FFE4E1;"|0:1
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#FFE4E1;"|0:1
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#FFE4E1;"|0:3
|style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFE4E1;"|0:3||style="background:#C0FFC0;"|4:3

|-! style="background:#F0F0F0;"
!12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Синђелић, Београд
|style="background:#FFFACD;"|3:3||style="background:#C0FFC0;"|5:0||style="background:#C0FFC0;"|4:0||style="background:#FFFACD;"|1:1
|style="background:#FFFACD;"|2:2||style="background:#FFE4E1;"|1:3||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#C0FFC0;"|4:0||style="background:#DCDBD6;"|XXX|style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|2:0

|-
!13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Сопот, Сопот
|style="background:#C0FFC0;"|3:0||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|1:0
|style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFFACD;"|0:0
|style="background:#FFE4E1;"|0:3||style="background:#FFE4E1;"|0:3||style="background:#C0FFC0;"|5:0||style="background:#FFE4E1;"|1:2
|style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFFACD;"|0:0

|-! style="background:#F0F0F0;"
!14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Срем, Јаково 
|style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFE4E1;"|0:2||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0
|style="background:#C0FFC0;"|3:0||style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFFACD;"|1:1
|style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|3:2||style="background:#FFFACD;"|1:1
|style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#C0FFC0;"|3:0

|-
!15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left"| Хајдук, Београд
|style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFE4E1;"|0:1||style="background:#FFE4E1;"|1:2||style="background:#C0FFC0;"|1:0
|style="background:#FFFACD;"|0:0||style="background:#C0FFC0;"|3:2||style="background:#FFFACD;"|3:3||style="background:#FFE4E1;"|0:2
|style="background:#FFE4E1;"|1:3||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0
|style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#FFE4E1;"|0:3||style="background:#DCDBD6;"|XXX||style="background:#C0FFC0;"|2:0
  
|-! style="background:#F0F0F0;"
!16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" | Шумадија, Јагњило
|style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#C0FFC0;"|3:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0
|style="background:#FFE4E1;"|1:3||style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFE4E1;"|0:4
|style="background:#C0FFC0;"|2:1||style="background:#C0FFC0;"|1:0||style="background:#C0FFC0;"|6:0||style="background:#FFFACD;"|0:0
|style="background:#FFFACD;"|1:1||style="background:#C0FFC0;"|2:0||style="background:#FFE4E1;"|2:3||style="background:#DCDBD6;"|XXX|}

Статистика

ТабелаЗа сезону 2011/12.'''
 ОФК Младеновац као првопласирани тим пласирао се у Прву лигу
 Ресник као последњи на тебили сели се у Београдску зону. 
 Земун, као београдски тим који се нашао у зони испадања Прве лиге Србије, прешао је у Српску лигу Београд. 
 БАСК, који је у Првој лиги Србије освојио прво место, одустао је од учешћа у Јелен Суперлиги Србије, те је и он аутоматски пребачен у нижи степен такмичења.
 Палилулац, Крњача и Графичар, Београд селе се у Београдску зону јер су из Прве лиге Србије у Српску лигу Београд прешли БАСК и Земун. 
 Славија Београд и ПКБ су као најбоље пласирани тимови Београдске зоне изборили место у Српској лиги Београд.

КУП ФСС на подручју ФС Београда
Финале купа Београда одиграно је на игралишту Срема из Јакова.

Напомене

Референце

Спољашње везе
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Сезона 2010/11 на srbijasport.net
 Списак фудбалских клубова у Србији
	

Српска лига Београд
Српске фудбалске лиге у сезони 2010/11.